Бринтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Бринтон, Крейн (1898—1968) — американский историк.
 Бринтон, Даниел Гаррисон (1837—1899) — американский этнограф.